

Patronymes 

 Charles Le Moyne (1626-1685), un des premiers chefs militaires de Montréal ;
 Charles II Le Moyne (1656-1729), un gouverneur de Montréal ;
 Charles III Le Moyne (1687-1755), un gouverneur de Montréal et gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France ;
 François Le Moyne de Bienville (1666-1691), le fils aîné de Charles Le Moyne (1626-1685) ;
 Jacques Le Moyne de Morgues (1533-1588), cartographe et illustrateur français ;
 James MacPherson Le Moine (1825-1912), écrivain, avocat et historien de Québec ;
  ;
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (1680-1767), un fils de Charles Le Moyne (1626-1685), héros de la Nouvelle-France, fondateur de La Nouvelle-Orléans ;
 Joseph Le Moyne de Sérigny (1668-1734), un commandant général de la Baie d'Hudson puis de la Louisiane française, gouverneur de Rochefort ;
 Paul Le Moyne de Maricourt (1663-1704), officier de Marine français ;
 Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1702), un navigateur, commerçant, militaire et explorateur canadien, héros de la Nouvelle-France, fondateur de la Louisiane ;
 .

Toponymes 
 Le Moyne, une ancienne ville du Québec, au Canada ;
 Le Moyne, une communauté non-incorporée du comté de Mobile, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis ;
 Hôpital Charles-LeMoyne, un centre régional de soins de courte durée situé à Greenfield Park (Québec) ;
 rue Le Moyne, une rue d'axe est-ouest du Vieux-Montréal.